Flustrellidra är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Bassler 1953. Flustrellidra ingår i familjen Flustrellidridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Flustrellidra